

Cinema e televisione
 La regina degli scacchi – film del 2002 diretto da Claudia Florio
 La regina degli scacchi (The Queen's Gambit) – miniserie televisiva del 2020

Letteratura
 La regina degli scacchi (The Queen's Gambit) – romanzo di Walter Tevis del 1983